Aldea Real kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aldea Real (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Aldea Real (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar